
Molekulska formula -{C2H8N2}- se može odnositi na:
 Etilendiamin
 Dimetilhidrazin